Geppetto, o Gepetto, possono riferirsi a:

 Geppetto – personaggio del romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino
 Geppetto – variante del nome proprio di persona Giuseppe
 Geppetto – film musical per la televisione del 2000
 Gepetto – singolo dei Belly del 1992
 Geppetto – canzone dei Novembre dall'album Materia del 2006
 Gepetto – personaggio del videogioco Shadow Hearts: Covenant
Geppetto Boskonovitch – personaggio della serie di videogiochi Tekken.